Лиза Вальц () — американская актриса.

Биография 
Актриса родилась и выросла в тауншипе Лимерик (штат Пенсильвания). Училась в школе «Spring-Ford Area High» в городе Ройерсфорд и университете «Carnegie-Mellon».

Замужем за актёром Марко Марокко, с которым снялась в мелодраме «Звёздная ночь».

Карьера 
Появилась в десятках популярных сериалах в гостевых ролях: «Моя так называемая жизнь», «Юристы Бостона», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Фрейзер», «На краю жизни», «Спросите Гарриэт», «Молодые и дерзкие», «Агентство», «Секретные материалы», «Касл» и «90210: Новое поколение».

В данный момент исполняет роль Мелинды Бауэр, матери Кифер Бауэр и жены Уоррена Бауэра, в сериале «Главный госпиталь».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Колледжа изящных искусств в Университете Карнеги — Меллона